Un klezmorim est un musicien jouant de la musique klezmer.

Klezmorim célèbres 

 Naftule Brandwein
 Dave Tarras
 Giora Feidman
 The Klezmatics
 David Krakauer
 Koby Israelite

Voir aussi 

Dans la Wikipedia en anglais, List of klezmer musicians et List of klezmer bands.

Klezmer